Jméno Vladimir Romanov má více lidí:

 Vladimír Kirillovič Ruský (Vladimír Kirillovič Romanov, 1917–1992) – člen ruské carské rodiny, dynastie Romanovců
 Vladimir Romanov (podnikatel) (* 1947) – litevský podnikatel, majitel skotského fotbalového klubu
 Vladimir Romanov (skladatel) (* 1964), rusko-německý hudební skladtel